Nationale Deutsche Tennismeisterschaften der Damen 2012 — 41-й розыгрыш ежегодного показательного теннисного турнира среди женщин, проводящегося в Биберахе-на-Рисе и являющегося частью календаря соревнований немецкой теннисной федерации.

В 2012 году турнир прошёл с 9 по 16 декабря. Соревнование традиционно пришлось на межсезонный период протура.

Посев 
Восьмёрка сеянных начинает турнир со второго раунда.

  Анника Бек (Титул)
  Дина Пфиценмайер (Полуфинал)
  Анна-Лена Фридзам (Четвертьфинал, отказ)
  Катрин Вёрле (Четвертьфинал)

<ol start="5">
  Корина Перкович (Полуфинал)
  Антония Лоттнер (Финал)
  Юлия Киммельманн (Четвертьфинал)
 Анна Клазен (Четвертьфинал)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

См. также 
 Немецкий национальный теннисный чемпионат

 Клубный чемпионат Германии по теннису среди женщин 2012

Ссылки 
 Сайт Федерации тенниса Германии 

 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификационного турнира

Германия
Теннис
Декабрь 2012 года
2012